

Населені пункти та їхні частини
 Строне — село в гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Строне — село в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Строне — частина села Млинне в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Строне — частина села Вільковисько в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Строне — частина села Ґривальд (Ґривалд) у гміні Кросьценко-над-Дунайцем Новотарзького повіту Малопольського воєводства

Примітки